Venustiano Carranza kan syfta på:

Venustiano Carranza

Geografi

Mexiko 

 Venustiano Carranza, Venustiano Carranza (Chiapas), 
 Playa Vicente, Veracruz, 
 Venustiano Carranza, Jiquipilas, 
 Venustiano Carranza, Puebla, 
 Venustiano Carranza, Texistepec, 
 Venustiano Carranza (distrikt), Mexico City, 
 Ejido Venustiano Carranza, ort, Coahuila, Viesca, 
 Venustiano Carranza, Nayarit, Tepic, 
 Venustiano Carranza, Venustiano Carranza (Michoacán de Ocampo), 
 Venustiano Carranza, Baja California, Playas de Rosarito, 
 Venustiano Carranza kommun, Puebla, 
 Venustiano Carranza kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Venustiano Carranza kommun, Chiapas, 
 Venustiano Carranza, Papantla, 
 Venustiano Carranza, Álamo Temapache, 
 Venustiano Carranza, Bochil, 
 Venustiano Carranza, Carlos A. Carrillo, 
 Venustiano Carranza, Ocosingo, 
 Venustiano Carranza, Tila, 
 Venustiano Carranza, Tabasco, Jonuta, 
 Venustiano Carranza, Campeche, Carmen, 
 Venustiano Carranza, San Luis Potosí, Tamuín, 
 Venustiano Carranza, Jalisco, San Martín Hidalgo, 
 Venustiano Carranza, Palenque,